Niemcy:
 Otterberg – dzielnica Hof
 Otterberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Otterberg – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern

Inne:
 Otterberg

Zobacz też:
 Otterbach-Otterberg